Фолькемо́н () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. Центр и самый крупный город одноимённого кантона.

Географическое положение 
	

				
Фолькемон расположен в 32 км к северо-востоку от Меца. Соседние коммуны: Триттлен-Редлаш на севере, Тетен-сюр-Нье на северо-востоке, Понпьер на востоке, Валь-ле-Фолькемон и Геслен-Эмерен на юго-востоке, Аделанж на юге, Менвиллер на юго-западе, Эльванж, Флетранж и Креанж на северо-западе.

История 	
 В романский период это был центр гончарного производства.
 Фолькемон входил в епископат Меца в XI веке, в XV веке перешёл герцогству Лотарингия.
 В 1590 году подвергся осаде мозельцев.
 В 1634 году замок был разрушен по приказу кардинала Ришельё.
 В XVII веке был создан маркизат де Фолькемон в пользу рода Аррокур.
 В 1766 году город вошёл во Французское королевство. 
 Город был важным индустриальным центром в XIX веке.
 В 1871 году Фолькемон по франкфуртскому договору отошёл к Германской империи и получил германизированное название Falkenberg. В 1918 году после поражения Германии в Первой мировой войне вновь вошёл в состав Франции в департамент Мозель.
 Во время Второй мировой войны город был вновь аннексирован нацистской Германией и освобождён лишь 4 декабря 1944 года, две недели спустя после освобождения Меца.

Демография 						
По переписи 2008 года в коммуне проживало 5507 человек.

Достопримечательности 
 Следы древнеримского тракта.
 Следы галло-романской культуры, в особенности гончарного производства.
 Развалины замка Фолькемон.
 Церковь святого Николая в Шемри, конец XVII века.
 Линия Мажино, укрепрайон Фолькемон в окрестностях города.

Известные уроженцы 
 Йозеф Франц Серафим Альшауский (; 1879—1948 — немецкий тромбонист и композитор.

Примечания

Ссылки 						
 Национальный институт статистики